Rapp může být:

 rapp (mince) – setina švýcarského franku
 RAPP, Rapp – zkratka pro Ruské sdružení proletářských spisovatelů ()

 příjmení osob
 Franz von Rapp (1823–1889) – rakouský politik, zemský hejtman Tyrolska
 Jean Rapp – francouzský generál
 Johann Rapp (1828–1908) – rakouský právník a politik, poslanec Říšské rady
 Josef Rapp (1780–1865) – rakouský právník a historik
 Francis Rapp – francouzský historik

Podobný výraz 
 rap – hudební styl
 rap – zastaralý výraz pro vraníka (černý kůň)

Německá příjmení